Jandaíra ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Jandaíra (Bahia), Bundesstaat Bahia 
 Jandaíra (Rio Grande do Norte), Bundesstaat Rio Grande do Norte